Wiedererkennung steht für:
 ein dramaturgisches Element in der griechischen und römischen Literatur, die Anagnorisis
 ein Faktor der Markenbekanntheit, siehe Brand Recognition 
 die Identifizierung einer sinnlichen Wahrnehmung, siehe Erkennung
 in der Biologie speziell die Identifizierung eines individuellen Lebewesens, siehe Identifizierung (Biologie) 

Siehe auch
 Erkennen
 Identifizierung